Deutmecke ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:
 
 Deutmecke (Finnentrop), Stadtteil von Finnentrop im Kreis Olpe

 Deutmecke (Halle), Zufluss der Halle im Kreis Soest
 Deutmecke (Orke), Zufluss der Orke im Hochsauerlandkreis
 Deutmecke (Ruhr), Zufluss der Ruhr im Hochsauerlandkreis